Наоми Осака је освојила турнир. У финалу је савладала Серену Вилијамс са 6:2, 6:4. Осаки је ово прва титула на неком гренд слем турниру, такође, она је постала прва Јапанка у историји која је освојила и играла у финалу неког гренд слема.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com
 

Отворено првенство САД у тенису 2018.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно